WVV steht für:
 Wasserversorgungsverband, regionaler oder kommunaler Zweckverband zur öffentlichen Wasserversorgung, siehe Wasserzweckverband
 Westdeutscher Volleyball-Verband, nordrhein-westfälischer Landesverband des Deutschen Volleyball-Verbands
 Westpfalz-Verkehrsverbund, ehemaliger Verkehrsverbund, mittlerweile im Verkehrsverbund Rhein-Neckar aufgegangen
 Wiesbadener Versorgungs- und Verkehrsholding, als Holding der Stadt Wiesbaden die Muttergesellschaft von u. a. ESWE Verkehrsgesellschaft
 Wirtschaftsverband Versicherungs-Vermittlung, Name des Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute von 1945 bis 1960
 Wissenschaftlicher Verein für Verkehrswesen, gesamtdeutsche Vorgängerorganisation der Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft
 Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH, deutsches Infrastrukturunternehmen

Abkürzung